Taksim is een Turks woord dat 'scheiding', 'waterscheiding' of 'opdeling' betekent.

 Taksim (wijk), een wijk in Istanboel
 Taksimplein (Taksim Meydanı), een plein in Istanboel, gelegen in de wijk Taksim
 Taksim (politiek), de verdeling van Cyprus in een Grieks deel en een Turks deel Noord-Cyprus
 Taksimstadion, een voetbalstadion in de wijk Taksim